Righi puede hacer referencia a:
 Oscar Righi (1960 -), músico de rock argentino. Guitarrista de Bersuit Vergarabat. 
 Andrea Righi (1979–), nadador italiano.
 Augusto Righi (1850–1920), físico italiano.
 Daniele Righi (1976–), ciclista italiano.
 Esteban Righi (1938–), abogado, profesor y político argentino. 
 John Righi (1469–1539), ermitaño franciscano.
 Egano Righi-Lambertini (1906–2000), diplomático de la Santa Sede.

Otros usos 
 Rigi, una montaña en el centro de Suiza.
 (16766) Righi, un asteroide del cinturón de asteroides.